Райнау (нем. Rainau) — топоним.

 Райнау — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.
 Райнау (Баден) — город в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.
 Райнау (Цюрих) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Цюрих.
 Аббатство Райнау — бывший бенедиктинский монастырь в швейцарской общине Райнау (Цюрих).